Niemcy:
 Tamm – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Osoby:
 Franz Werner Tamm – niemiecki malarz
 Igor Tamm – rosyjski fizyk
 Jüri Tamm – estoński lekkoatleta
 Richard Tamm – polski popularyzator turystyki
 Stanisław Tamm – polski urzędnik samorządowy
 Viking Tamm – szwedzki generał

Inne:
 Tamm – marka samochodów
 TAMM – niemiecki związek gier komputerowych

Zobacz też:
 TAM